Мајкл Ченг је освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 7:5, 0:6, 6:4.

Носиоци 

  Пит Сампрас (полуфинале)
  Џим Куријер (друго коло)
  Стефан Едберг (финале)
  Михаел Штих (четвртфинале)
  Иван Лендл (друго коло)
  Петр Корда (друго коло)
  'Мајкл Ченг (победник)
  Рихард Крајичек (друго коло)
|
  Горан Иванишевић ''(прво коло) 
  Андреј Медведев ''(треће коло) 
  Тод Мартин ''(прво коло) 
  Александар Волков ''(треће коло) 
  Седрик Пиолин ''(друго коло) 
  Вејн Фереира ''(треће коло) 
  Маливај Вошингтон ''(друго коло) 
  Хенрик Холм ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1993.